El Campionat del Món d'atletisme en pista coberta de 1985, originalment Jocs Mundials en pista coberta, fou la primera edició del Campionat del Món d'atletisme en pista coberta i es disputà entre els dies 18 i 19 de gener de 1985 al Palais Omnisports de Paris-Bercy de París (França).

Medallistes

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller

Enllaços externs 
  Portal IAAF

Campionats del Món d'atletisme
Competicions esportives del 1985
Competicions esportives a França
Esport a París